Иван Кузьмич Баженов (, Киев — 8 февраля 1982, Томск) — геолог, профессор кафедры минералогии и кристаллографии Томского государственного университета; автор работ по металлогении; одним из первооткрывателей Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд (уртитов, 1957).

Биография

Работы 
 Западный Саян: Очерки по геологии Сибири. Л., 1934;
 Ванадий; Кобальт; Никель; Олово; Сурьма; Хром // Полезные ископаемые Западно-Сибирского края. Томск, 1934. Т. 1;
 Совместно с М. М. Груниным. Свинцово-цинковое оруденение в Июс-Печищинском районе // Вестник Западно-Сибирского геологического управления. 1939. Вып. 4;
 Совместно с М. М. Груниным. Сырьевая база для алюминиевой промышленности // Красное знамя (Томск). 1939. 6 апреля; Медные руды Хакасской автономной обл. Красноярского края // Труды научной конференции по изучению и освоению производительных сил Сибири. Томск, 1940. Т. 2;
 Нефелиновые породы восточного склона Кузнецкого Алатау // Вопросы геологии Сибири. М.; Л., 1945. Т. 1;
 Геологическое строение и петрография нефелиновых пород Кузнецкого Алатау / Ред. И. К. Баженов, Ю. Д. Скобелев. Томск, 1963;
 Совместно с И. И. Заболотниковой, Ю. Д. Скобелевым. Генезис нефелиновых пород Кузнецкого Алатау и особенности их петрохимического состава // Материалы по геологии Зап. Сибири. 1963. Вып. 64;
 Вопросы минералогии и петрографии Западной Сибири / Ред. И. К. Баженов. Томск, 1972.

Награды 
 Орден Ленина (1971);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946);
 Знак «Первооткрыватель месторождения» (1969, 1971).

Литература 
 Сибирская советская энциклопедия. 1929. Т. 1;
 Булынников А. Я., Тюлюпо Б. М.. И. К. Баженов — выдающийся исследователь недр Сибири // Труды ТГУ. 1966. Т. 186;
 Развитие естественных наук в Томском университете / А. А. Земцов, В. А. Ивания, Б. Г. Иоганзен, М. П. Кортусов, В. В. Серебренников. Томск, 1980;
 Иван Кузьмич Баженов: Библиографический указатель. Томск, 1980;
 Уткин Ю. В. И стали города в Сибири // За советскую науку (Томск). 1990. 1 сентября;
 Амшинский Н. Н., Горелов Г. Ф. Иван Кузьмич Баженов учитель и исследователь // Геология, геохимия, минералогия и металлогения юга Сибири: Тезисы докладов. Томск, 1990;
 Индукаев Ю. В. Памяти учителя // Геология, геохимия, минералогия и металлогения юга Сибири: Тезисы докладов. Томск, 1990;
 Строителев А. Д., Летувнинкас А. И. Штрихи к портрету учителя // Геология, геохимия, минералогия и металлогения юга Сибири: Тезисы докладов. Томск, 1990; Репрессированные геологи: Биографические материалы. 2-е издание, исправленное и дополненное. М; СПб., 1995;
 Куперт Т. Ю. Томские династии. XX век. Томск, 1996.

Примечания

Архивные источники 
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 18. Д. 17; Ф. 1813. Оп. 1. Д. 101—102, 103, 106;

Ссылки 
 
 

Преподаватели Томского государственного университета
Геологи СССР